Ural može značiti:

 Ural (gorje), planina koja dijeli Europu od Azije
 Ural (rijeka), rijeka u Rusiji
 Ural (regija), regija u Rusiji
 IMZ-Ural, ruski motorkotač
 Ural (automobil), marka automobila
 Ural, Krasnojarski kraj, urbano naselje u Krasnojarskom kraju u Rusiji
 Ural Great, košarkaški klub iz grada Perma

Vidi i:
 Uralski savezni okrug